La saison 2015-2016 de Ligue 1 est la  édition édition du championnat d'Algérie de football et la sixième sous l'ère professionnelle. Le championnat oppose seize clubs algériens et débute le .

Équipes

Participants 
Les 15 premiers du Championnat d'Algérie de football 2014-2015 ainsi que les trois premiers de la Ligue 2 2014-2015 participent à la compétition.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.
Critères de départage :
 plus grand nombre de points ;
 plus grande différence de buts générale ;
 plus grand nombre de buts marqués ;
 plus grande différence de buts particulière ;
 meilleure place au Challenge du fair-play (1 point par joueur averti, 3 points par joueur exclu)

Leader (journée par journée)

Lanterne rouge (journée par journée)

Calendrier 
Calendrier publié le

Résultats

Statistiques

Domicile et extérieur

Classement des buteurs 2015-2016 

 Source: transfermarkt.com

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2015-2016
 Supercoupe d'Algérie de football 2016
 Championnat d'Algérie de football D2 2015-2016

Liens externes 

2015-2016
Algérie M1
Football M1
Championnat M1